Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Washington 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Zina Garrison 6-1, 6-0.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Zina Garrison (finale)
 Monica Seles (semifinali)
 Nataša Zvereva (semifinali)

 Helen Kelesi (primo turno)
 Laura Gildemeister (secondo turno)
 Pam Shriver (quarti di finale)
 Nathalie Tauziat (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Washington 1990